Gębarzewo :

 Gębarzewo (Poméranie),  village polonais de la gmina de Człuchów dans la voïvodie de Poméranie
 Gębarzewo (Grande-Pologne),  village polonais de la gmina de Czerniejewo dans la voïvodie de Grande-Pologne.